Karell oder Kårell ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Robert Holmer-Kårell (* 1986), schwedischer Schauspieler
 Paul Karell (1911–1997), deutscher NS-Funktionär, Autor, siehe Paul Carell
 Viktor Karell (1898–1979), böhmischer Historiker, Germanist, Schriftsteller, Hochschullehrer und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Carell
 Karel